Агрест Матест Менделевич — радянський і американський математик, відомий також як засновник теорії палеоконтактів, доктор фізико-математичних наук.
 Агрест Євген Романович — шведський шахіст білоруського походження.